Гуннар Ульссон — шведське ім'я і прізвище. Носії:
 Гуннар Ульссон — шведський актор і режисер.
 Гуннар Ульссон — шведський футболіст, учасник Олімпійських ігор 1924.
 Гуннар Ульссон — шведський футболіст, учасник чемпіонату світу 1934.
 Гуннар Ульссон — шведський веслувальник, призер Олімпійських ігор 1992.

Сторінки зі списками однофамільців-тезок